La competició individual femenina va ser una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. La competició es disputà entre el 16 i el 24 d'agost de 1920, amb la participació de 18 tennistes de set nacions.

Classificació

Quadre

Fase final

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Belgium Olympic Committee (1957). Olympic Games Antwerp 1920: Official Report. 
 Wudarski, Pawel (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich " (PDF). [Consulta: 9 agost 2011]

Enllaços externs 
 Quadre individual femení  a ITF 
 Quadre individual femení  a Sports-Reference 

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines